Ženská čtyřhra Dubai Tennis Championships 2017 probíhala ve druhé polovině února 2017. Do deblové soutěže tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl tchajwansko-chorvatský pár Čuang Ťia-žung a Darija Juraková, jehož členky nestartovaly společně. Čuang nastoupila s Čeng Saj-saj, aby v úvodním kole podlehly Gabriele Dabrowské s Jeļenou Ostapenkovou. Spoluhráčkou Jurakové se stala Anastasia Rodionovová, s níž skončila ve druhé fázi také na raketách Dabrowské a Ostapenkové.

Vítězem se stal druhý nasazený pár Rusek Jekatěrina Makarovová a Jelena Vesninová, který ve finále zdolal česko-čínské turnajové šestky Andreu Hlaváčkovou s Pcheng Šuaj výsledkem 6–2, 4–6 a [10–7]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 900 bodů a získaly devátou společnou trofej. Makarovová vybojovala desátý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Vesninovou to bylo šestnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Caroline Garciaová /  Kristina Mladenovicová (čtvrtfinále)
  '''Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (vítězky)
  Sania Mirzaová /  Barbora Strýcová (semifinále)
  Čan Jung-žan /  Martina Hingisová (čtvrtfinále)
  Čan Chao-čching /  Jaroslava Švedovová (semifinále)
  Andrea Hlaváčková /  Pcheng Šuaj (finále)
  Abigail Spearsová /  Katarina Srebotniková (čtvrtfinále)
  Lucie Hradecká /  Kateřina Siniaková ''(1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Dubai Tennis Championships 2017